TLK steht als Abkürzung für:

 Starlink Aviation, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Twoje Linie Kolejowe, eine Zuggattung in Polen
 Bahnhof Leutkirch nach DS 100

Abkürzung